Belogorsk bezeichnet:

 Belogorsk, Stadt in der Oblast Amur (Russland)
 Belogorsk (Kemerowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kemerowo (Russland)
 Bilohirsk, Stadt auf der Halbinsel Krim (Ukraine), russisch Belogorsk